Ел Чикурал има више значења:

 Ел Чикурал (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Чикурал (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Чикурал (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Чикурал (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Чикурал (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Чикурал (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Чикурал (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Чикурал (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Чикурал (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Чикурал (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Чикурал (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Чикурал (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику